Strzelno peut désigner en Pologne :
 Strzelno, ville de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Strzelno, gmina de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Strzelno, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Strzelno, village de la voïvodie de Poméranie